Obringen è il nome delle seguenti località:
 Großobringen (lett. «Obringen grande») – frazione della città tedesca di Am Ettersberg
 Kleinobringen (lett. «Obringen piccola») – frazione della città tedesca di Am Ettersberg